Copa Telmex 2009 — 12-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в аргентинском городе Буэнос-Айрес, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2009 году турнир прошёл с 16 по 22 февраля.

Первым сеянным в одиночном турнире являлся аргентинец Давид Налбандян (№ 10 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный разряд

См. также 
 Copa Telmex
 Мировой тур ATP 2009
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 

 
 

Аргентина
Теннис
Февраль 2009 года
2009